Lefantovce můžou být:

 Dolné Lefantovce – slovenská obec v okrese Nitra
 Horné Lefantovce – slovenská obec v okrese Nitra